Rocky Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Rocky Island (Northern Territory)
 Rocky Island (Queensland)

in Irland:
 Rocky Island (Irland)

in Neuseeland
 Rocky Island (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Rocky Island (Florida)
 Rocky Island (Michigan)
 Rocky Island (Oregon)
 Rocky Island (Pennsylvania)
 Rocky Island (Wisconsin)

Siehe auch:
 Rock Island